Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1925 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Félix Coquelle maire de Rosendaël se représente pour un troisième mandat dans ce canton. Face à lui Albert Cys (Parti radical-socialiste), M. Guignard (SFIO) et Gustave Barra (PCF).

Résultats 
 Conseiller général sortant : Félix Coquelle (FR)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1925-07
1925-07
1925-07
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est